Населені пункти в Чехії:

 Блажім (Пльзень-північ)
 Блажім (Лоуни)